D606 (Seine-et-Marne), een departementale weg in het Franse departement Seine-et-Marne
 D606 (Yonne), een departementale weg in het Franse departement Yonne